Příjmení Vitásek nosí více různých osobností:

 Alena Vitásková (* 1956) – manažerka v plynárenství, předsedkyně Energetického regulačního úřadu
 Bohumil Vitásek – český kytarista
 Bohumír Vitásek (* 1947) – český římskokatolický kněz
 František Vitásek – více různých osobností
 Jan Nepomuk Augustin Vitásek (1771–1839) – český hudební skladatel, sbormistr, klavírista, varhaník a pedagog
 Kateřina Vitásková – česká vysokoškolská pedagožka, logopedka a surdopedka
 Ondřej Vitásek (* 1990) – český hokejista